Crustodiplodina är ett släkte av svampar. Crustodiplodina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Crustodiplodina